Conioselinum gayoides är en flockblommig växtart som beskrevs av Christian Friedrich Lessing. Conioselinum gayoides ingår i släktet ryssiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ryssiljor
gayoides